Kowalke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kowalke (1907–1944), deutscher Widerstandskämpfer
 Rüdiger Kowalke (1947–2019), deutscher Koch und Restaurantinhaber